My Little Pony: Equestria Girls - Better Together – internetowy serial animowany powstały na podstawie filmów z serii My Little Pony: Equestria Girls. Serial ten miał swoją premierę w amerykańskim serwisie YouTube 17 listopada 2017 roku, zaś swoją polską premierę miał dzień później w serwisie YouTube.

Serial ukazuje przygody bohaterek serialu My Little Pony: Przyjaźń to magia w postaci ludzkich licealistek.

Obsada 
 Tara Strong – Twilight Sparkle
 Ashleigh Ball –
 Rainbow Dash,
 Applejack
 Andrea Libman –
 Pinkie Pie,
 Fluttershy
 Tabitha St. Germain – Rarity
 Cathy Weseluck – Spike
 Rebecca Shoichet – Sunset Shimmer

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Hasbro – SDI Media Polska
Reżyseria:
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska (odc. 1-40, 44, S1-S28),
 Adam Łonicki (odc. C1-C10)
Dialogi:
 Ewa Mart (odc. 1-24, 26, 44, C1-C10, S1-S10, S17-S28),
 Zofia Jaworowska (odc. 28-40, S11-S16),
 Katarzyna Więckowska (odc. S8)
Adiustacja: Łukasz Nawratel (odc. 13-24, 28-40, 44, C1-C10, S1-S28)
Teksty piosenek:
 Tomasz Robaczewski (czołówka; odc. 5, 8, 25-27, S1, S4, S10, S18, S21-S22),
 Zofia Jaworowska (odc. S12),
 Elżbieta Pruśniewska (odc. S19)
Kierownictwo muzyczne:
 Juliusz Kamil (czołówka; odc. 5, 8, 25-26, S1, S4),
 Piotr Zygo (odc. 27, S10, S12, S18-S19, S21-S22)
Dźwięk: Łukasz Fober, Krzysztof Jaworski, Adam Łonicki, Mateusz Michniewicz, Sergio Pinilla, Aleksandra Wyszyńska, Damian Zubczyński, Piotr Zygo
Kierownictwo produkcji:
 Ewa Krawczyk (odc. 1-27, C1-C10, S1-S10),
 Magdalena Leczkowska (odc. 28-40, 44, S11-S28)
Wystąpili:
 Magdalena Krylik – Twilight Sparkle
 Anna Cieślak – Sunset Shimmer
 Agnieszka Mrozińska – Rainbow Dash
 Monika Pikuła – Applejack
 Julia Kołakowska-Bytner – Pinkie Pie
 Małgorzata Szymańska – Fluttershy
 Monika Kwiatkowska – Rarity
 Dominika Kluźniak – Spike
W pozostałych rolach:
 Maksymilian Bogumił – Sandalwood (odc. 1)
 Katarzyna Łaska –
 Członkini fanklubu Maud (odc. 2),
 Cheerilee (odc. 5),
 Silver Spoon (odc. C4),
 Konferansjerka (odc. S17-S18, S22)
 Paulina Sacharczuk-Kajper – Maud Pie (odc. 2, C6, S4)
 Anna Sztejner – 
 Lily Pad (odc. 4),
 Photo Finish (odc. S24, S28)
 Justyna Bojczuk –
 Sweetie Belle (odc. 6, C10),
 Siostra Redheart (odc. C8)
 Agnieszka Fajlhauer – Trixie (odc. 6, 8, 31, C4, C6, S1, S3-S5, S11-S12, S15, S24)
 Łukasz Węgrzynowski – Zephyr Breeze (odc. 6, 18, 37)
 Karol Osentowski – 
 Timber Spruce (odc. 7, 19, 21),
 Sandalwood (odc. 37)
 Elżbieta Futera-Jędrzejewska – Dyrektor Celestia / Księżniczka Celestia (odc. 8, 37, C4, S2-S3, S23, S26)
 Jacek Król – Cranky Doodle (odc. 9, C3, C10)
 Izabella Bukowska – Prim Hemline (odc. 10)
 Elżbieta Gaertner – Babcia Smith (odc. 12, C3, S6, S24-S25)
 Katarzyna Kozak – Goldie Delicious (odc. 12)
 Mikołaj Klimek – 
 Bulk Biceps (odc. 21, C7, S24),
 Cranky Doodle (odc. S23)
 Marta Markowicz –
 Matka tonącego dziecka (odc. 21),
 Sunny Sugarsocks (odc. 24),
 Staruszka (odc. 39)
 Bożena Furczyk – Cheerilee (odc. 22)
 Karol Jankiewicz – Flash Sentry (odc. 24, 35, C4, C6, S24)
 Monika Wierzbicka – Diamond Tiara (odc. C4)
 Łukasz Lewandowski – Snips (odc. C6-C7, C9, S19-S20, S27)
 Grzegorz Kwiecień – Snails (odc. C7, C9, S20, S24, S27)
 Mateusz Weber – Micro Chips (odc. C7, S4, S7, S10)
 Beata Jankowska-Tzimas – Scootaloo (odc. C10)
 Weronika Łukaszewska – Apple Bloom (odc. C10)
 Agata Góral – Wallflower Blush (odc. S1, S4-S5)
 Brygida Turowska – Wicedyrektor Luna / Księżniczka Luna (odc. S2, S23)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – 
 Siostra Redheart (odc. S4),
 Papuga (odc. S14, S16)
 Marta Burdynowicz – Vignette Valencia (odc. S6-S10)
 Arkadiusz Lipnicki – Ochroniarz (odc. S8)
 Wojciech Paszkowski – Flam (odc. S8, S25)
 Tomasz Steciuk – Flim (odc. S8, S25)
 Lena Schimscheiner – Puffed Pastry (odc. S11, S13, S16, S21)
 Maciej Falana – Ragamuffin (odc. S12-S13, S16)
 Krzysztof Cybiński – Ochroniarz (odc. S17-S18, S20, S22)
 Bartosz Martyna – Malarz (odc. S17-S18, S20)
 Zuzanna Galia – Aria Blaze (odc. S20)
 Natalia Jankiewicz – Sonata Dusk (odc. S20)
 Magdalena Wasylik – Adagio Dazzle (odc. S20)
 Krzysztof Rogucki – Były dostawca churrosów (odc. S21)
 Anna Wodzyńska – Supernova Zap / Su-Z (odc. S21-S22)
 Paulina Wróblewska – Kiwi Lollipop / K-Lo (odc. S21-S22)
 Joanna Pach-Żbikowska – Apple Bloom (odc. S25)
 Mateusz Kwiecień – Zephyr Breeze (odc. S27)
 Kamila Brodacka
 Patryk Czerniejewski
 Marta Dylewska
 Anna Maria Juźwin
 Michał Klawiter
 Maciej Kosmala
 Maksymilian Michasiów
 Przemysław Niedzielski
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński
 Paweł Rutkowski
 Anna Szymańczyk
 Piotr Tołoczko
i inni
 
Wykonanie piosenek:
 „Equestria Girls Theme”: chór (czołówka)
 „Rise Up!”: Magdalena Krylik oraz chór w składzie: Artur Bomert, Juliusz Kamil, Małgorzata Kozłowska, Katarzyna Owczarz (odc. 5)	
 „Room to Grow”: Magdalena Krylik oraz chór w składzie: Katarzyna Owczarz, Małgorzata Kozłowska (odc. 8)
 „Five to Nine”: Anna Sochacka (odc. 25)
 „So Much More to Me”: Małgorzata Szymańska (odc. 26)
 „The Other Side”: Magdalena Tul (odc. 27)
 „We've Come So Far”: Paulina Korthals oraz chór w składzie: Katarzyna Owczarz, Małgorzata Kozłowska (odc. S1)
 „Invisible”: Agata Góral (odc. S4)
 „Photo Booth”: Magdalena Tul, Monika Pikuła i inni (odc. S10)
 „All Good”: Agnieszka Mrozińska, Magdalena Krylik oraz chór (odc. S12)
 „Find the Magic”: Zuzanna Galia, Agata Góral, Magdalena Krylik (odc. S19)
 „True Original”: Magdalena Tul, Katarzyna Owczarz i inni (odc. S19, S21-S22)

Spis odcinków

Przypisy 

Seriale internetowe